Jules Delhaize peut faire référence à : 
 Jules Delhaize (1829-1898), fondateur du groupe Delhaize.
 Jules Delhaize (1872-1928), historien, président et administrateur du groupe Delhaize, neveu du précédent.